Четеа има више значења:

 Четеа (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Четеа (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији